Гроздо́вник многоразде́льный () — вид папоротников рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Голарктический реликтовый вид. Произрастает в Скандинавии, Западной и Восточной Европе, Гималаях, Северной Америке. На территории России — в лесной зоне европейской части, Западной Сибири.

Как правило, растёт на песчаных склонах, в разреженных светлых, преимущественно сосновых лесах, мшистых суходольных и пойменных лугах, на лесных полянах и по опушкам.

Ботаническое описание 
Многолетнее растение. Папоротник высотой от 5 до 25 см, с коротким корневищем и с пучком многочисленных шнуровидных придаточных корней и двумя вайями.

Вайя разделена на вегетативную и спороносную части, иногда полностью вегетативная. Вегетативная часть вайи толстоватая, плотная, тёмно-зелёная, в очертании широкотреугольная, дважды-двоякоперисто-рассечённая, на длинном черешке и отходит в нижней части растения почти у самой поверхности почвы. Доли последнего порядка яйцевидные или яйцевидно-ромбические, тупые, с зубчато-городчатым краем. Спороносная часть на длинном черешке, перисто-рассечённая. Помимо единственной вайи текущего года, сохраняется перезимовавшая в зелёном состоянии стерильная часть вайи прошлого года.

Новые, молодые части растения — с длинными беловатыми волосками.

Размножение спорами. Спороносит в июле — августе.

Охрана 
Включён в Красные книги Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии, ряда субъектов России и Украины.

Хозяйственное значение и применение 
Листья гроздовника многораздельного используют как ранозаживляющее.

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 Екофлора України. Том 1 / Я. П. Дідух, П. Г. Плюта, В. В. Протопопова т/ Відпов. ред. Я. П. Дідух. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 284 c.

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской Области

Ужовниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки